Каменская Слобода — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Каменская Слобода — деревня в Логойском районе Минской области.

Украина 
 Каменская Слобода — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.